

Toponymie

 Grobla, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Grobla, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Grobla, un village de la voïvodie de Łódź
 Grobla, une localité de la voïvodie de Lublin
 Grobla, une localité de la voïvodie d'Opole
 Grobla, un village de la voïvodie de Sainte-Croix